Сезон ФК «Олександрія» 2016—2017 — 5-й сезон ФК «Олександрії» у вищому дивізіоні українського чемпіонату. Олександрійці виступали в Прем'єр-лізі та Кубку України. Перший сезон в історії «Олександрії», коли команда виступала в єврокубках, представляючи Україну в Лізі Європи УЄФА.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонна підготовка та товариські матчі

Змагання

Зведені дані 

Останнє оновлення:

Прем'єр ліга

Турнірна таблиця 

|}

Таблиця результатів

Результати по турах

Матчі

Кубок України

Ліга Європи

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Дискваліфіковані

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, які залишили команду по ходу сезону

|}
Останнє оновлення: 31 травня 2017

Бомбардири 

Останнє оновлення: 31 травня 2017

«Сухі матчі» 

Останнє оновлення: 26 травня 2017

Дисциплінарні порушення 

Останнє оновлення: 26 травня 2017

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Сезони ФК «Олександрія»
Українські футбольні клуби в сезоні 2016–2017